Испанский «Футбольный клуб Барселона», представляющий одноимённый город, был образован в 1899 году группой из швейцарцев, англичан и испанцев во главе с Жоаном Гампером. Команда провела свой первый товарищеский матч 8 декабря 1899 года. В первые годы своего существования «Барселона» играла против других местных клубов в различных каталонских турнирах, а в 1929 году она стала одним из основателей Ла Лиги, первой по-настоящему национальной футбольной лиги Испании. По состоянию на конец 2020 года «Барселона» является одним из трёх клубов, никогда не покидавших высший уровень испанского клубного футбола (к двум другим относятся «Атлетик Бильбао» и «Реал Мадрид»).

«Барселона» успешно стартовала в Ла Лиге, выиграв чемпионат в первом же сезоне. В период же с 1919 по 1929 год команда пять раз становилась обладательницей Кубка Испании и девять раз — Кубка Каталонии. Во второй раз стать чемпионом Испании «Барселона» смогла лишь в 1945 году. Тремя сезонами ранее «Барселона» финишировала 12-й, что по состоянию на конец 2020 года остаётся её худшим результатом в национальном первенстве. Каталонцы выиграли пять трофеев в сезоне 1951/1952, за что получили прозвище «Барса пяти кубков» (). В 1950-е годы «Барселона» дважды становилась обладательницей Кубка Ярмарок. Долгий период с 1960 по 1990 был неудачным для клуба, который за всё это время сумел выиграть лишь два чемпионата Испании. В 1988 году Йохан Кройф был назначен главным тренером каталонцев, он сумел сформировать состав «Барселоны», со временем ставший известным как «команда мечты». В 1991 году команда под его руководством выиграла свой первый чемпионат Испании за шесть лет, на следующий год повторив это достижение, а также впервые в своей истории выиграв Кубок европейских чемпионов. В сезоне 1993/1994 годов «Барселона» завоевала четвёртый подряд титул чемпиона Испании, обойдя команду «Депортиво Ла-Корунья» лишь по разнице голов после того, как оба клуба финишировали с одинаковым количеством очков.

Избранный в середине 2003 года президентом клуба Жоан Лапорта назначил Франка Райкарда главным тренером и подписал тогда же контракт с Роналдиньо, положив начало ещё одному успешному периоду в истории клуба. В 2005 году «Барселона» вновь выиграла чемпионат Испании и сумела подтвердить этот титул в следующем сезоне. В мае 2006 года каталонцы одолели английский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, сумев вырвать волевую победу в последние 15 минут матча. Три года спустя «Барселона» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов 2009 года, уже выиграв в том сезоне Ла Лигу и Кубок Испании, и таким образом стала первой испанской командой, сделавшей золотой хет-трик. В декабре того же года «Барселона» выиграла клубный чемпионат мира, а до этого ещё и Суперкубки Испании и УЕФА, тем самым сведя число выигранных в 2009 году трофеев к шести.

В общей сложности «Барселона» выиграла 26 чемпионатов Испании, 30 Кубков Испании, два Кубка Ла Лиги, 13 Суперкубков Испании, три Кубка Эвы Дуарте, пять розыгрышей Лиги чемпионов УЕФА (в том числе Кубок европейских чемпионов), четыре Кубка обладателей кубков, три Кубка ярмарок, пять Суперкубков УЕФА и три Клубных чемпионата мира. В списке подробно описаны достижения клуба в первых региональных чемпионатах и во всех национальных и международных соревнованиях по каждому завершённому сезону с момента образования «Барселоны» в 1899 году.

Список сезонов 
Легенда:

 М = количество матчей;
 В = выиграно матчей;
 Н = ничейные результаты;
 П = проиграно матчей;
 ГЗ = голов забито;
 ГП = голов пропущено;
 О = набрано очков;
 Место = итоговое место;
 Рег. чемп. = Мадридский футбольный чемпионат
 У = участие в турнире;
 1/16 = 1/16 финалa;
 1/8 = 1/8 финалa;
 1/4 = четвертьфинал;
 1/2 = полуфинал;
 Фин = финал;
 Поб = победитель;
 КОК = Кубок обладателей кубков;
 КЕЧ = Кубок европейских чемпионов;
 КУ = Кубок УЕФА;
 ЛЧ = Лига чемпионов УЕФА;
 КЯ = Кубок ярмарок; 
 КЭД = Кубок Эвы Дуарте; 
 МК = Межконтинентальный кубок;
 СИ = Суперкубок Испании;
 СУ = Суперкубок УЕФА;
 КЧМ = Клубный чемпионат мира;
 КИЛ = Кубок испанской лиги;
  = обладатель Золотой бутсы
  — = соответствующие турниры не проводились или команда в них не участвовала.

Лучшие бомбардиры, выделенные курсивом с количеством забитых мячей, выделенных жирным шрифтом, — это игроки, которые также стали лучшими бомбардирами в Ла Лиге в том сезоне.

До образования Ла Лиги 
До 1929 году в Испании не существовало национальной футбольной лиги. «Барселона» участвовала в региональном чемпионате Каталонии, победитель которого квалифицировался в Кубок Испании вместе с другими региональными чемпионами. Каталонцы также четыре раза (с 1910 по 1913 год) становились победителями Пиренейского кубка, одного из первых международных клубных европейских турниров.
.

Со времени образования Ла Лиги 
В 1929 году была создана Ла Лига, первая национальная футбольная лига Испании, одним из основателей которой стала «Барселона». Клуб также участвовал в чемпионате Каталонии до 1940 года. Кубок Испании продолжил проводиться параллельно с Ла Лигой, при этом команды отбирались туда на основании своих мест в региональных чемпионатах до 1940 года, когда он стал открыт для всех команд из двух лучших дивизионов испанской лиги. «Барселона» также выиграла Средиземноморскую лигу в 1937 году.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

 
Барселона